A 2013-as Supersport világbajnokság volt a sorozat tizenötödik idénye. A szezon február 24-én kezdődött Ausztráliában, és október 20-án, Spanyolországban fejeződött be.

A győztes a brit Sam Lowes lett Kenan Sofuoğlu és Fabian Foret előtt. A szezon során egy kivételével minden futamot Lowes és Sofuoğlu nyert meg, egyedül Aragóniában tudott Foret diadalmaskodni.

Versenynaptár 

A FIM az előzetes versenynaptárat 2012. október hatodikán adta ki, benne tizenhárom biztos és egy kérdéses helyszínnel. A versenyek egy kivételével (USA, Laguna Seca) a Superbike-vb betétfutamai voltak.

A végleges versenynaptárat 2013 márciusában hozták nyilvánosságra, ebbe pedig bekerült Portugália és az imolai helyszín is, így a szezon végül tizennégy helyszínen zajlott. A versenynaptárban eredetileg helyet kapott egy indiai verseny, azonban ezt előbb későbbre tették, később pedig teljesen törölték a futamok közül.

Versenyzők, csapatok

A bajnokság végeredménye

Konstruktőri bajnokság

Jegyzetek

További információk 

2013 a motorsportban